Als Hallertauer Lokalbahn werden die 

 Bahnstrecke Rohrbach–Mainburg
 Bahnstrecke Langenbach–Enzelhausen

in Bayern bezeichnet.